Regno Unito
 Stanfield – parrocchia civile del Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Stanfield – census-designated place della Contea di Pinal, Arizona
 Stanfield – città della Contea di Stanly, Carolina del Nord
 Stanfield – città della Contea di Umatilla, Oregon